Теадора Ван Ранкл (; , Питтсбург, штат Пенсильвания — , Лос-Анджелес, Калифорния) — американский художник по костюмам.

Биография и карьера 
Начинала как художник-иллюстратор для работы с набросками и каталогами. Затем она работала в качестве художника по эскизам для других дизайнеров. Её работы высоко ценятся коллекционерами.

Первыми фильмами, для которых она создавала костюмы, были «Бонни и Клайд» (1967), «Афера Томаса Крауна» (1968) и  (1969), во всех которых снималась Фэй Данауэй, для которой ван Ранкл также разработала платье для церемонии вручения премии «Оскар» 1968 года, а также весь гардероб Данауэй того времени.

Ван Ранкл была номинирована на «премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов» за «Бонни и Клайд» (1967), и была номинирована ещё дважды, за фильмы «Крёстный отец 2» (1974) и «Пегги Сью вышла замуж» (1986). Она разработала костюмы для фильма 1989 года «Рота Беверли-Хиллз». Всего она работала художником по костюмам в 33 картинах с 1967 по 1999 годы.

Она была удостоена премии за достижения в жизни Гильдии художников по костюмам в 2002 году.

Умерла 4 ноября 2011 года от рака лёгких.

Её отец, Кортни Швепп, был членом семьи Швеппс, известных своей компанией «Schweppes».

Дважды была замужем и оба раза развелась. Первый муж — Брюс Макбрум, второй — Роберт ван Ранкл. От второго брака у неё было двое детей.

Избранная фильмография 
Кинематограф
 Бонни и Клайд (1967)
 Буллит (1968)
 Любовники (1968) — для Фэй Данауэй
 Афера Томаса Крауна (1968) — для Фэй Данауэй
  (1969)
 Джонни взял ружьё (1971)
 Крёстный отец 2 (1974)
 Торговцы грёзами (1976)
 Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)
 Небеса могут подождать (1978) — для Джули Кристи и Дайан Кэннон
 В это же время, в следующем году (1978)
 Придурок (1979)
 S.O.B. (1981)
 Горный хрусталь (1984)
 Пегги Сью вышла замуж (1986)
 Стопроцентный американец для всех (1988)
 Рота Беверли-Хиллз (1989)
 Стелла (1990)
 Жена мясника (1991)
 Сила веры (1992)
 Поцелуй смерти (1995)
 Прощай, любовник (1998)

Телевидение
 Белый карлик (1995)
 Последний дон (1997)

Примечания

Ссылки 
 

Модельеры США
Умершие от рака лёгкого